Langeln ist der Name von Orten in Deutschland:

 Gemeinde Langeln im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein, siehe Langeln (Holstein)
 Ortsteil Langeln der Gemeinde Hollnseth, Niedersachsen
 Ortsteil Langeln der Gemeinde Nordharz, Sachsen-Anhalt, siehe Langeln (Nordharz)
 Ortsteil Langeln der Gemeinde Wietzen, Niedersachsen
 Wüstung Langeln oder Langel bei Wolfhagen, Nordhessen, siehe Langel (Wolfhagen)